

Geografia 
 Milburn  – piccolo insediamento in Nuova Zelanda
 Milburn  – comune situato nell'Oklahoma
 Milburn  – area non incorporata della Virginia Occidentale
 Milburn  – villaggio della Cumbria
 Milburn Township  – township della Contea di Custer (Nebraska)

Altro 
 Milburn  – cognome
 Milburn  – gruppo musicale inglese